Os Pinto Coelho são uma família de origem portuguesa, também presente noutros países como o Brasil. De origens nobres, pode-se rastrear a genealogia da família até os primeiros reis visigodos da Península Ibérica aproximadamente no século IV d.C..

Destacam-se os seguintes membros:

Portugal
Carlos Zeferino Pinto Coelho (1819-1893) - jurisconsulto e político do século XIX, dirigente Miguelista;
Domingos Pinto Coelho (1856-1944) - 4º Bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses;
Carlos Zeferino Pinto Coelho (1879-1968) - Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados Portugueses;
José Gabriel Pinto Coelho (1886-1978) - professor catedrático de Direito, reitor da Universidade de Lisboa e Presidente da Câmara Corporativa;
Luís da Camara Pinto Coelho (1912-1995) - professor catedrático de Direito, comissário nacional da Mocidade Portuguesa e embaixador de Portugal em Madrid;
Duarte Maria Egas de Avillez Pinto Coelho - (1923-2010) - decorador da aristocracia espanhola e de personalidades internacionais;
Luís Pinto-Coelho (1942-2001) - pintor e retratista famoso que viveu em Madrid;
Carlos Pinto Coelho (1944-2010) - jornalista, realizador e apresentador de programas de rádio e televisão;
Manuel Pinto Coelho (n. 1948) - médico
Luis Pinto-Coelho (n. 1959) - autor de banda desenhada;
José Pinto Coelho (n. 1960) - presidente do Partido Nacional Renovador;
Sofia Pinto Coelho (n. 1963) - jornalista.

Brasil
Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho (1782-1867) - barão com grandeza e marquês de Itanhaém, tutor de D. Pedro II;
Felício Pinto Coelho de Mendonça (1789-1833) - primeiro marido da Marquesa de Santos;
José Feliciano Pinto Coelho da Cunha (1792-1869) - barão de Cocais, governador interino de Minas Gerais;
Alberto Pinto Coelho Júnior (n. 1947) - político filiado ao Partido Progressista, governador do estado de Minas Gerais;
Guilherme Henrique Pinto Coelho - (1957-1982) engenheiro civil e urbanista;
Antônio Gomes Pinto Coelho - político do estado de Minas Gerais;
Bernardo Pinto Coelho Keuffer Mendonça - (n.1988) - Médico em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Moçambique
Sara Pinto Coelho (1913-1990) - escritora e jornalista da Rádio Clube de Moçambique.

Desambiguações de sobrenomes